Веслоно́гие:
 Веслоногие птицы — представители отряда птиц Пеликанообразные ;
 Веслоногие ракообразные   — подкласс ракообразных членистоногих животных;
 Веслоногие лягушки   — семейство бесхвостых земноводных.